Baiardi – abitanti di Baia
 Baiardi - nobile famiglia di Parma
 Carlo Baiardi – musicista italiano
 Diego Baiardi – pianista e tastierista italiano
 Ennio Baiardi – politico italiano
 Mercurio Baiardi – pittore italiano